Obersteppach ist der Ortsname von

 Obersteppach (Edling), Ortsteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Obersteppach (Vilsheim), Ortsteil der Gemeinde Vilsheim, Landkreis Landshut, Bayern